Трухиљо има више значења:

 Трухиљо (Перу)
 Трухиљо (Касерес)
 Трухиљо (Хондурас)
 Трухиљо (град у Венецуели)
 Трухиљо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трухиљо, Алехандрино Трухиљо (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трухиљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Трухиљо (држава Венецуеле), савезна држава Венецуеле

Особе 
 Рафаел Леонидас Трухиљо, председник Доминиканске Републике од 1930. до 1938. и 1942. до 1952